Россия участвует в I объединённом чемпионате Европы по летним видам спорта в Берлине и Глазго со 2 по 12 августа 2018 года в 7 видах спорта. В соревнованиях по лёгкой атлетике россияне участвуют в качестве нейтральных спортсменов из-за продления дисквалификации ВФЛА в июле этого года.

Чемпионат по водным видам спорта стал для сборной самым успешным в истории чемпионатов по количеству медалей, были завоёваны 39 медалей. Это стало возможно благодаря побитому рекорду советской сборной на чемпионате 1991 года.

Медали

Примечания 

Чемпионат Европы по летним видам спорта 2018
Россия на спортивных соревнованиях